Esistono più comuni francesi con questo nome

Mazerolles – Charente
Mazerolles – Charente Marittima
Mazerolles – Landes
Mazerolles – Pirenei Atlantici
Mazerolles – Alti Pirenei
Mazerolles – Vienne